Spis meczów polskich drużyn w europejskich pucharach od roku 2008. Obejmuje on wszystkie mecze polskich drużyn piłkarskich w turniejach pod patronatem UEFA.

Zobacz też 
 Lista meczów polskich klubów w europejskich pucharach UEFA w latach 1955–1989
 Lista meczów polskich klubów w europejskich pucharach UEFA w latach 1990–2007
 Statystyki występów polskich klubów w europejskich pucharach UEFA

Przypisy 

Polskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach